

Топонимы 

 Дав — крупнейший остров Бельгии, расположен на Маасе.
 Дав (деревня) — деревня в Сысольском районе Республики Коми России.
 Дав (приток Трента) (англ.) - река в Англии.

Прочее 
 Дав, Рита (род. 1952) — американская писательница.
 Билли Дав (1903—1997) — американская актриса.
  — торговая марка компании Unilever.
 Дав (язык) — один из макуанских языков Южной Америки.